Marte Leinan Lund (ur. 1 kwietnia 2001) – norweska kombinatorka norweska, występująca również w konkursach skoków narciarskich.

Kariera sportowa 
Reprezentantka kraju, zawodniczka klubu Tolga Idrettslag. W Pucharze Świata zadebiutowała 18 grudnia 2020 w Ramsau, tam też zdobyła pierwsze punkty zajmując czwarte miejsce. Powołana do kadry Norwegii na Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021. Brązowa medalistka konkursu indywidualnego na skoczni Gundersen HS 106 oraz biegu na 5 kilometrów na tej imprezie. Pierwsze miejsce zajęła jej rodaczka, Gyda Westvold Hansen, natomiast na drugim stopniu podium stanęła jej siostra, Mari Leinan Lund.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 5 marca 2023

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach drużynowych

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Grand Prix

Uwagi

Przypisy 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Norwescy kombinatorzy norwescy
Norweskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2001